Zeytinburnu peut désigner :

Zeytinburnu : l'un des 39 districts d'Istanbul ;
 Zeytinburnu : une station de la ligne T1 du tramway et de la ligne M1 du métro d'Istanbul ;
 Zeytinburnu : une station du Marmaray, ligne de chemin de fer souterraine reliant les deux rives asiatique et européenne d'Istanbul ;
 Zeytinburnu SK Istanbul : un club turc de football fondé en 1953 et basé à Istanbul.

Homonymie de toponyme